Скабалланович (также Скабалланович) — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Скабалланович, Михаил Николаевич (1871—1931) — православный богослов, экзегет и литургист; сын Н. А. Скабалановича.
 Скабаланович, Николай Афанасьевич (1848—1918) — русский учёный-византинист, доктор богословия, ординарный профессор СПбДА.

См. также 
 Скабалан